Hiroshima – città giapponese
Hiroshima – prefettura giapponese
Bombardamento atomico di Hiroshima
Hiroshima –  film per la televisione del 1995 diretto da Koreyoshi Kurahara e Roger Spottiswoode